Афанасий Георгиевич Кострикин (1914—1961) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Афанасий Кострикин родился а в селе Козловка (ныне — Бутурлиновский район Воронежской области). После окончания гидробиологического техникума работал гидротехником в рыбсовхозе в Горьковской области. В декабре 1936 года Кострикин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1937 году он окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётнабов. Участвовал в советско-финской войне.

К сентябрю 1943 года капитан Афанасий Кострикин был штурманом 224-го бомбардировочного авиаполка Западного фронта. К тому времени он совершил более 100 боевых вылетов, принял участие в 35 воздушных боях, сбив 3 вражеских самолёта лично и ещё 8 — в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» капитан Афанасий Кострикин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1127.

После окончания войны Кострикин продолжил службу в Советской Армии. В 1948 году он окончил командный факультет Военно-воздушной академии. В феврале 1959 года в звании полковника Кострикин был уволен в запас. Проживал в посёлке Чкаловский (ныне — в черте города Щёлково Московской области). Погиб 2 ноября 1961 года в автокатастрофе. Похоронен на Гребенском кладбище Щёлково.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Щёлкове